Federico Maiocco – cestista italiano
 Luigi Maiocco – ginnasta italiano
 Pia Maiocco – bassista statunitense